Klicker steht für:
 Klicker (Bogenschießen), ein akustisches Zubehör für Bogenschützen.
 das Murmelspiel
 Klickerwasser in einer Klickerflasche
 ein beim Klickertraining verwendetes Hilfsmittel zum Trainieren von Tieren
 ein Verklicker ist ein Windanzeiger auf einem Segelboot

Siehe auch:
 Clicker